Force eller Forcé kan syfta på:

 Force (företag) – en utombordsmotortillverkare
 Force India – ett tidigare  brittiskbaserat indiskt formel 1-stall

Geografi

Frankrike 

 Forcé, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire,

Italien 

 Force, Marche, kommun, Marche, Provincia di Ascoli Piceno,

USA 

 Forcee, Pennsylvania, ort, Pennsylvania, Elk County,